

Юринка — річка в Новгородській області, ліва притока Мсти
 Юринка — річка в Удмуртії, ліва притока Чажа